Jméno a příjmení Václav Řezáč má více známých nositelů:

 Václav Řezáč (1901–1956), vlastním jménem Václav Voňavka – český spisovatel
 Václav Řezáč (generál) (1859–1945) – československý generál četnictva
 Václav Řezáč (hokejový trenér) – český hokejový trenér